Reibestein ist

 ein Synonym für Mahlstein

der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Reibestein (1840–1906), deutscher Fabrikant und Politiker
 Manfred Reibestein (* 1953), deutscher Kunstradsportler